

Cinema 
Raggio di Luna – OAV del 1991 diretto da Takeshi Mori

Musica 
Raggio di luna – Brano del 1979 dei Matia Bazar

Persone 
Raggio di Luna – Ballerina francese